Лос Компадрес, Рестауранте има више значења:

 Лос Компадрес, Рестауранте (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Компадрес, Рестауранте (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику